Hokej na travi na Olimpijskim igrama se prvi puta u službanom programu pojavio na Igrama u Londonu 1908. godine, te je s prekidima ostao u programu do danas. Za žene su natjecanja uvedena na Igrama u Moskvi 1980. godine.

Osvajači odličja na OI u hokeju na travi 

Prije osamostaljenja države Irske.
Iako stoji zastava Ujedinjenog Kraljevstva, danas se piše Velika Britanija, jer Sjeverna Irska i Republika Irska tvore jedinstvenu irsku reprezentaciju; iako je u Uj. Kraljevstvu, Sjevernoirski savez hokeja na travi (Ulster Hockey Union) je dijelom Irskog saveza hokeja na travi (Cumann Haca na hÉireann, Irish Hockey Association).

Vječna ljestvica osvajača odličja 
Tablica je složena po stanju nakon Olimpijskih igara 2012.

Osvajačice odličja na OI u hokeju na travi 

Napomena: Iako je zastava Ujedinjenog Kraljevstva, piše se Velika Britanija, jer Sjeverna Irska igra skupa s Republikom Irskom kao Irska.

Vječna ljestvica osvajačica odličja 
Tablica je složena po stanju nakon Olimpijskih igara 2012.

Vanjske poveznice